Quartetto n. 8 di Ludwig van Beethoven
 Quartetto n. 8 di Franz Schubert